Гутников — фамилия; имеет женскую форму Гутникова.
 Гутников, Борис Львович (1931—1986) ― советский скрипач, народный артист РСФСР.
 Гутников, Валентин Сергеевич (1939—2005) — российский учёный в области электроники, частотных датчиков, теоретических основ измерительной техники, заслуженный деятель науки и техники РФ. См. также 
 Гутник